Порта (porta) — многозначный термин.

 По́рта — принятое в истории дипломатии и международных отношений наименование правительства (канцелярии великого визиря и дивана) Османской империи.

Персоналии 
 Порта, Антонио (род. 1983) ― аргентинский баскетболист.
 Порта, Арналдо (род. 1896) — бразильско-итальянский футболист.
 Порта, Гульельмо делла — (1515—1577) — итальянский архитектор и скульптор.
 Порта, Джакомо делла (1532—1602) — итальянский архитектор и скульптор.
 Порта, Джамбаттиста делла (1535—1615) — итальянский врач, философ, алхимик и драматург.
 Порта, Джованни (ок. 1677—1755) — итальянский композитор.
 Порта, Карло (1775—1821) — итальянский поэт.
 Порта, Костанцо (1529—1601) — итальянский композитор, один из ведущих представителей венецианской школы, органист и музыкальный педагог, францисканец.
 Порта, Роберто (1913—1984) — уругвайский и итальянский футболист и тренер.
 Порта, Самюэль (1716—1790) — швейцарский юрист.
 Порта, Уго (род. 1951) — аргентинский регбист и политик.
 Порта, Уго Эстебан (1914-?) — уругвайский футболист.
 Порта, Хосе (1890—1929) — испанский скрипач и музыкальный педагог.

Топонимы 
 Кастельнуово-ди-Порта — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Рим.
 Порта-дель-Пополо — ворота стены Аврелиана в Риме, получившие название от церкви Санта-Мария-дель-Пополо.
 Порта Нигра — самые большие и наиболее хорошо сохранившиеся античные ворота в мире; являются символом города Трир (Германия).

См. также